

Patronyme 

 Antoine Platteau (?-), ancien chef décorateur de cinéma français ;
 Léon Platteau (1905-1974), fonctionnaire et résistant belge ;
 Stefan Platteau (?-), écrivain belge.
Patronyme belge